Andries Kinsbergen, voormalig gouverneur van de provincie Antwerpen.
 Isidore van Kinsbergen, een Nederlandse fotograaf
 Jan Hendrik van Kinsbergen, een 18e-eeuwse Nederlandse zeeofficier.
 Michael Kinsbergen, voormalig directeur van AFC Ajax NV
 Van Kinsbergenstraat
 Koloniaal Instituut Van Kinsbergen
 Kapitan Kinsbergen (schip uit 1917)
 Van Kinsbergen (schip uit 1939) een voormalig artillerie-instructieschip van de Nederlandse marine.
 Van Kinsbergen (fregat uit 1980) een voormalig fregat van de Nederlandse marine.
 MOV Van Kinsbergen (1999) een opleidingsvaartuig van de Nederlandse marine.